La majoria d'edat
 Capability Maturity Model, un model d'enginyeria que representa el grau de formalitat i optimització dels processos en una organització.
 Edat de desenvolupament (en la fertilització humana)
 Tecnologia madura referit a l'ús al llarg del temps d'una tecnologia.
 Maduresa (finances)
 Maduresa (geologia), un terme de la geologia que descriu la generació d'hidrocarburs i roques.
 Maduresa (psicologia), indica una resposta adequada de la persona a les circumstàncies.
 Maduresa (sedimentologia), indica la proximitat de dipòsits sedimentaris al seu origen.
 Maduresa sexual, l'estadi a partir del qual un organisme viu ja es pot reproduir.